Ирина́рх Арка́дьевич Страто́нов (10 января 1881, Казань — весна 1945, концлагерь Бухенвальд) — российский историк, профессор Казанского университета.

Биография 
Окончил исторический факультет Казанского университета, занимался изучением русской истории Средневековья и Нового времени. Защитил магистерскую диссертацию «О земских соборах».

В начале 1919 года Главное управление архивным делом назначило его на должность уполномоченного в отделе охраны и разборки архивов Казанской губернии. В августе 1920 года был избран заместителем декана историко-филологического факультета.

В ночь с 1 на 2 августа 1922 года И. А. Стратонов был арестован Татполитотделом ГПУ в Казани. Осенью 1922 года выслан из Советской России в Германию, затем переехал во Францию.

В Париже опубликовал ряд трудов по истории русской церкви. В своей наиболее известной книге «Русская церковная смута 1921—1931», впервые изданной в 1932 году, привёл интересные факты из истории взаимоотношений Русской православной церкови заграницей с московской церковной властью. Вместе с тем, он сосредоточился только на документах, подтверждающих свою идею о неправоте руководства Русской зарубежной церкви. Стремление доказать «вину» зарубежной иерархии привело автора к замалчиванию некоторых общеизвестных на тот момент документов. И. А. Стратонов не предпринял попыток беспристрастно разобраться в корнях конфликта между московской церковной властью и РПЦЗ и внутри последней.

Организовывал сбор денег, одежды, лекарств для пленных соотечественников. В 1942 году вновь был арестован органами гестапо, теперь его обвиняли не только в сохранении советского паспорта, но и в помощи советским пленным. Он был отправлен в концентрационный лагерь, где, видимо, погиб весной 1945 года. Последнее письмо от отца из концлагеря города Раненбурга дочь Стратонова получила в марте 1945-го. Точная дата смерти и место захоронения Стратонова неизвестны.

По заключению Прокуратуры Республики Татарстан от 22 мая 1996 года реабилитирован посмертно.

Труды 
 Заметки по истории земских соборов Московской Руси. — Казань, 1905.
 Документы Всероссийской патриаршей Церкви. — Берлин, 1927.
 Очерки по истории русской церковной смуты, 1927.
 Развитие церковной смуты. — Вюрцелсдорф, 1928.
 Русская церковная смута. — Берлин, 1932.
 Происхождение современного устройства патриаршей Церкви. — Париж, 1933.
 Русская церковная смута 1921—1931 гг. // Из истории Христианской Церкви на родине и за рубежом в XX столетии : Материалы по истории Церкви. — М., 1995. — Кн. 5. — С. 29—172.

Литература 
 Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре : 1921—1972 / Составитель Н. М. Зернов. — Boston : G. K. Hall & Co., 1973.
 Малышева С. Ю. Жизнь историка И. А. Стратонова в России и за границей // Археографический ежегодник за 2002 год. — М.: Наука, 2004. — С. 166—182.
 Геде К. «Под колпаком» у Мюллера: Русские православные общины в нацистской Германии действовали под контролем гестапо // НГ-Религии. — 2004. — 21 января. — С. 6.
 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921—1923 / Вступ. ст., сост. В. Макарова, В. Христофорова; коммент. В. Макарова. — М. : Русский путь, 2005. — С. 491.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте История повседневности
 Сокровища кафедрального собора. Статья на сайте Казанской семинарии

Учёные по алфавиту
Историки по алфавиту
Исследователи истории Русской церкви
Историки России
Русские эмигранты первой волны в Германии
Историки XX века
Преподаватели Казанского университета
Выпускники Казанского университета